The Sphinx kan syfta på:

 The Sphinx (film) – en amerikansk film från 1916
 The Sphinx (tidskrift) – en amerikansk tidskrift om trolleri
 The Sphinx, British Columbia  – ett berg i Kanada

Se även
 Sphinx